23. breddegrad kan henvise til:

 23. nordlige breddekreds
 23. sydlige breddekreds